Села:
 Бузова — Київська область, Бучанський район
 Бузова — Кіровоградська область, Кропивницький район
Селища:
 Бузова — Харківська область, Богодухівський район

Річка:
 Бузова — річка в Полтавській області

Див. також 
 Бузова Пасківка
 Мала Бузова
 Велика Бузова